Rezultati Odprtega prvenstva Francije 2010 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Rafael Nadal je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

 Roger Federer (četrtfinale)
 Rafael Nadal (prvak)
 Novak Đoković (četrtfinale)
 Andy Murray (četrti krog)
 Robin Söderling (finale)
 Andy Roddick (tretji krog)
 Fernando Verdasco (četrti krog)
 Jo-Wilfried Tsonga (četrti krog)
 David Ferrer (tretji krog)
 Marin Čilić (četrti krog)
 Mihail Južni (četrtfinale)
 Fernando González (drugi krog)
 Gaël Monfils (drugi krog)
 Ivan Ljubičić (tretji krog)
 Tomáš Berdych (polfinale)
 Juan Carlos Ferrero ''(tretji krog)

<ol start="17">
 John Isner ''(tretji krog)
 Sam Querrey ''(prvi krog)
 Nicolás Almagro ''(četrtfinale)
 Stanislas Wawrinka ''(četrti krog)
 Tommy Robredo ''(prvi krog)
 Jürgen Melzer ''(polfinale)
 Ernests Gulbis ''(prvi krog)
 Thomaz Bellucci ''(četrti krog)
 Marcos Baghdatis ''(tretji krog)
 Juan Mónaco ''(prvi krog)
 Feliciano López ''(prvi krog)
 Lleyton Hewitt ''(tretji krog)
 Albert Montañés ''(tretji krog)
 Philipp Kohlschreiber ''(tretji krog)
 Victor Hănescu ''(tretji krog)
 Guillermo García-López ''(drugi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

2. del

| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6
| RD1-score04-4= 
| RD1-score04-5= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= L Mayer
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4= 
| RD1-score05-5= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= S Stakhovsky
| RD1-score06-1=6<sup>4
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=2
| RD1-score06-4= 
| RD1-score06-5= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= J Benneteau
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=1
| RD1-score07-4= 
| RD1-score07-5= 
| RD1-seed08=23
| RD1-team08= E Gulbis
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=2
| RD1-score08-3=0
| RD1-score08-4=r
| RD1-score08-5= 
| RD1-seed09=29
| RD1-team09= A Montañés
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4= 
| RD1-score09-5= 
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= S Galvani
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=3
| RD1-score10-4= 
| RD1-score10-5= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= S Robert
| RD1-score11-1=0
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=3
| RD1-score11-4= 
| RD1-score11-5= 
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= T Kamke
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4= 
| RD1-score12-5= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= N Lapentti
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=6<sup>3
| RD1-score13-4= 
| RD1-score13-5= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= T Dent
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=7
| RD1-score14-4= 
| RD1-score14-5= 
| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= L Recouderc
| RD1-score15-1=0
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=3
| RD1-score15-4= 
| RD1-score15-5= 
| RD1-seed16=5
| RD1-team16= R Söderling
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4= 
| RD1-score16-5= 
| RD2-seed01=10
| RD2-team01= M Čilić
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=7
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4= 
| RD2-score01-5= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=6<sup>4
| RD2-score02-3=2
| RD2-score02-4= 
| RD2-score02-5= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= L Mayer
| RD2-score03-1=6<sup>4
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=6
| RD2-score03-4=6
| RD2-score03-5= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= J Benneteau
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3=4
| RD2-score04-4=4
| RD2-score04-5= 
| RD2-seed05=29
| RD2-team05= A Montañés
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6
| RD2-score05-4= 
| RD2-score05-5= 
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= T Kamke
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3=1
| RD2-score06-4= 
| RD2-score06-5= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= T Dent
| RD2-score07-1=0
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3=1
| RD2-score07-4= 
| RD2-score07-5= 
| RD2-seed08=5
| RD2-team08= R Söderling
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4= 
| RD2-score08-5= 
| RD3-seed01=10
| RD3-team01= M Čilić
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3=7
| RD3-score01-4=65
| RD3-score01-5=6
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= L Mayer
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=5
| RD3-score02-4=7
| RD3-score02-5=4
| RD3-seed03=29
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=5
| RD3-score03-3=6
| RD3-score03-4=3
| RD3-score03-5= 
| RD3-seed04=5
| RD3-team04= R Söderling
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=7
| RD3-score04-3=2
| RD3-score04-4=6
| RD3-score04-5= 
| RD4-seed01=10
| RD4-team01= M Čilić
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3=2
| RD4-score01-4= 
| RD4-score01-5= 
| RD4-seed02=5
| RD4-team02=

3. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
| RD4=Četrti krog
| RD1-seed01=4
| RD1-team01= A Murray 
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2=6<sup>5
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=6
| RD1-score01-5=6
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= R Gasquet
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=7
| RD1-score02-3=4
| RD1-score02-4=2
| RD1-score02-5=1
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= JI Chela
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=7
| RD1-score03-4= 
| RD1-score03-5= 
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= R Sweeting 
| RD1-score04-1=0
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=6<sup>4
| RD1-score04-4= 
| RD1-score04-5= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= P-H Mathieu
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=0
| RD1-score05-4=r
| RD1-score05-5= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= M Granollers 
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=3
| RD1-score06-4= 
| RD1-score06-5= 
| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= J Witten
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=3
| RD1-score07-4= 
| RD1-score07-5= 
| RD1-seed08=25
| RD1-team08= M Baghdatis
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4= 
| RD1-score08-5= 
| RD1-seed09=17
| RD1-team09= J Isner
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4= 
| RD1-score09-5= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= A Golubev 
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=2
| RD1-score10-4= 
| RD1-score10-5= 
| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= S Devvarman
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=3
| RD1-score11-4=6
| RD1-score11-5=3
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= M Chiudinelli 
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4=3
| RD1-score12-5='''6
| RD1-seed13=WC
| RD1-team13={{nowrap| É Roger-Vasselin}}
| RD1-score13-1=1
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=6
| RD1-score13-4=7
| RD1-score13-5=6
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= K Anderson 
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=3
| RD1-score14-4=64
| RD1-score14-5=1
| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= J Aguilar
| RD1-score15-1=6<sup>7
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=1
| RD1-score15-4= 
| RD1-score15-5= 
| RD1-seed16=15
| RD1-team16= T Berdych
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4= 
| RD1-score16-5= 
| RD2-seed01=4
| RD2-team01= A Murray 
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6<sup>5
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4=6
| RD2-score01-5= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= JI Chela
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=7
| RD2-score02-3=3
| RD2-score02-4=2
| RD2-score02-5= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= M Granollers
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3=5
| RD2-score03-4=2
| RD2-score03-5= 
| RD2-seed04=25
| RD2-team04= M Baghdatis
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=7
| RD2-score04-4=6
| RD2-score4-5= 
| RD2-seed05=17
| RD2-team05= J Isner
| RD2-score05-1=6<sup>3
| RD2-score05-2=7
| RD2-score05-3=7
| RD2-score05-4=6
| RD2-score05-5= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= M Chiudinelli
| RD2-score06-1=7
| RD2-score06-2=6<sup>3
| RD2-score06-3=6<sup>7
| RD2-score06-4=4
| RD2-score06-5= 
| RD2-seed07=WC
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=5
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3=4
| RD2-score07-4= 
| RD2-score07-5= 
| RD2-seed08=15
| RD2-team08= T Berdych
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4= 
| RD2-score08-5= 
| RD3-seed01=4
| RD3-team01= A Murray 
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=0
| RD3-score01-4=6
| RD3-score01-5= 
| RD3-seed02=25
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=6
| RD3-score02-4=2
| RD3-score02-5= 
| RD3-seed03=17
| RD3-team03= J Isner
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3=1
| RD3-score03-4= 
| RD3-score03-5= 
| RD3-seed04=15
| RD3-team04= T Berdych
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6
| RD3-score04-4= 
| RD3-score04-5= 
| RD4-seed01=4
| RD4-team01= A Murray 
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=5
| RD4-score01-3=3
| RD4-score01-4= 
| RD4-score01-5= 
| RD4-seed02=15
| RD4-team02=

4. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
| RD4=Četrti krog
| RD1-seed01=11
| RD1-team01= M Južni
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4= 
| RD1-score01-5= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= M Przysiężny 
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=0
| RD1-score02-3=4
| RD1-score02-4= 
| RD1-score02-5= 
| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= M Yani
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6<sup>5
| RD1-score03-3=6<sup>4
| RD1-score03-4=7
| RD1-score03-5=10
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= L Lacko
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3=7
| RD1-score04-4=65
| RD1-score04-5=12
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= P Petzschner 
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=7
| RD1-score05-3=2
| RD1-score05-4=5
| RD1-score05-5=7
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= C Ball
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=6<sup>4
| RD1-score06-3=6
| RD1-score06-4=7
| RD1-score06-5=9
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= V Troicki 
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=6
| RD1-score07-4= 
| RD1-score07-5= 
| RD1-seed08=21
| RD1-team08= T Robredo 
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=3
| RD1-score08-4= 
| RD1-score08-5= 
| RD1-seed09=32
| RD1-team09=

Spodnji del

5. del

6. del

7. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
| RD1-seed01=7
| RD1-team01= F Verdasco
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4= 
| RD1-score01-5= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= I Kunicin
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=2
| RD1-score02-4= 
| RD1-score02-5= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= F Serra
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6
| RD1-score03-4= 
| RD1-score03-5= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= M Russell
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=0
| RD1-score04-3=1
| RD1-score04-4= 
| RD1-score04-5= 
| RD1-seed05=LL
| RD1-team05= S Ventura
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=5
| RD1-score05-4= 
| RD1-score05-5= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= A Seppi
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=7
| RD1-score06-4= 
| RD1-score06-5= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= K Beck
| RD1-score07-1=6<sup>7
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3=1
| RD1-score07-4= 
| RD1-score07-5= 
| RD1-seed08=30
| RD1-team08={{nowrap| P Kohlschreiber}}
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4= 
| RD1-score08-5= 
| RD1-seed09=19
| RD1-team09= N Almagro
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3=4
| RD1-score09-4=7
| RD1-score09-5=6
| RD1-seed10=PR
| RD1-team10= R Haase
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=6
| RD1-score10-4=6<sup>3
| RD1-score10-5=4
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= K Vliegen
| RD1-score11-1=1
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=4
| RD1-score11-4= 
| RD1-score11-5= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= S Darcis
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4= 
| RD1-score12-5= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= A Clément
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6<sup>5
| RD1-score13-3=6
| RD1-score13-4=3
| RD1-score13-5=3
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= A Dolgopolov
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=7
| RD1-score14-3=3
| RD1-score14-4=6
| RD1-score14-5=6
| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= T Alves
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=4
| RD1-score15-4=4
| RD1-score15-5= 
| RD1-seed16=12
| RD1-team16= F González
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=4
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4=6
| RD1-score16-5= 
| RD2-seed01=7
| RD2-team01= F Verdasco
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=0
| RD2-score01-4=6
| RD2-score01-5= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= F Serra
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=6
| RD2-score02-4=4
| RD2-score02-5= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= A Seppi
| RD2-score03-1=6<sup>5
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=5
| RD2-score03-4= 
| RD2-score03-5= 
| RD2-seed04=30
| RD2-team04=

8. del

Viri 
 

Moški posamično
2010